Jef Van linden, Belgische politicus
 Jef Van Linden (wielrenner), Belgisch wielrenner